Das ou DAS peut être un nom, un sigle ou un article.

Nom

Toponyme 

 Das, commune espagnole en Catalogne ;
 Île de Das, île des Émirats arabes unis, située dans le golfe Persique.

Patronyme 

 Amar Das (1479-1574), troisième des dix Gurus du sikhisme ;
 Bina Das (1911-1986), militante indépendantiste puis femme politique indienne ;
 Indraneil Das (1964-), herpétologiste anglo-malaisien ;
 Jibanananda Das (1988-1954), poète de langue bengalî ;
 Nandita Das (1969-), actrice et une réalisatrice indienne ;
 Pushpalata Das (1915-2003), indépendantiste et femme politique indienne ;
 Ram Das (1534-1581), quatrième des dix Gurus du sikhisme ;
 Sarat Chandra Das (1849-1919), lettré indien féru de langue et de culture tibétaines ;
 Naren Chandra Das (1938-2021), soldat indien célèbre pour avoir escorté le dalaï-lama lorsqu'il a fui le Tibet en 1959.

Autres 
 DAS, société japonaise de production de films pornographiques

Sigle 
DAS est un sigle pouvant désigner :
 Délégation aux Affaires stratégiques, une administration gouvernementale française ;
 débit d'absorption spécifique, mesure de puissance de flux d'énergie radiofréquences absorbée par l'usager d'un terminal sans fil (notamment téléphone portable ou smartphone) ;
 domaine d'activité stratégique, une notion utilisée en stratégie d'entreprise ;
 décision d'attribution de subvention, dit « Dossier Anru » de l'Agence nationale pour la rénovation urbaine en France ;
 Defensive aids system, des mesures d'autoprotection militaires ;
 Departamento Administrativo de Seguridad, le service de renseignements colombien entre 1953 et 2011 ;
 Direct Attached Storage, une technologie d'attachement direct de disques ;
 Data Access Service, pour le langage java, voir Service Data Objects ;
 dispositif actionné de sécurité, une fenêtre qui s'ouvre automatiquement en cas d'incendie pour le désenfumage ;
 D.A.S., une saga de science-fiction allemande écrite par K.H. Scheer ;
 déchet d'activité de soin, voir déchet médical ;
 Distributed acoustic sensing, une méthode alternative au sismographe, utilisant une fibre optique pour enregistrer des ondes sismiques, mêmes discrètes.

Article 
En allemand, das est un article défini neutre, signifiant « le » ou « la ». On le retrouve entre autres dans :
 Das Boot, film allemand ;
 Das Fräulein, film germano-suisse ;
 Das Erste, chaîne de télévision publique allemande ;
 Das Reich, journal allemand sous le Troisième Reich ;
 Das EFX, groupe de hip-hop ;
 Das Ich, groupe musical allemand de electrogoth.

Homonymie de patronyme indien